Список розробників антивірусного програмного забезпечення

 AegisLab — http://www.aegislab.com/Support/ 
 Agnitum — http://www.agnitum.com/support/contact.php 
 Ahnlab — http://global.ahnlab.com/site/support/supportMain.do 
 Antiy — Submit false positive to submit@antiy.com.
 AVG — http://samplesubmit.avg.com/us-en/false-detection 
 Avira — https://www.avira.com/en/analysis/submit 
 Baidu — http://antivirus.baidu.com/en/submit-file.php 
 BitDefender — http://www.bitdefender.com/support/contact-us.html 
 ByteHero — Submit false positive to support@bytehero.com.
 ClamWin — http://www.clamav.net/lang/en/sendvirus/submit-fp/ 
 Commtouch
 Emsisoft — Create a new thread and submit file in this forum.
 ESET — http://support.eset.com/kb141/?locale=en_US 
 F-prot — http://www.f-prot.com/virusinfo/false_positive_form.html 
 F-secure — https://analysis.f-secure.com/portal/login.html 
 Filseclab — Submit false positive to fp@filseclab.com.
 Fortinet — http://www.fortiguard.com/antivirus/submit.html 
 Hauri — http://www.hauri.net/support/virus_report.html 
 Ikarus — Submit false positive to false-positive@ikarus.at.
 Jiangmin — Submit false positive to support@jiangmin.com.
 K7 — Submit false positive to support@k7computing.com.
 Kaspersky Lab — http://support.kaspersky.com/virlab/helpdesk.html 
 Kingsoft — Create a new thread and submit file in this forum.
 Lavasoft — Submit false positive to http://www.lavasoft.com/support/securitycenter/report_false_positives.php 
 McAfee-Gateway — http://www.mcafee.com/us/mcafee-labs/resources/how-to-submit-sample.aspx 
 Microsoft — https://www.microsoft.com/security/portal/Submission/Submit.aspx 
 NANO — http://www.nanoav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=53 
 Norman — Submit false positive to http://www.norman.com/business/support/support_tools/potential_false_postive_virus_alarm 
 nProtect — Submit false positive to support@nprotect.com.
 Quickheal — http://www.quickheal.com/submitticket 
 Sophos — https://secure2.sophos.com/en-us/support/contact-support/sample-submission.aspx 
 SUPERAnti-Spyware — Create a new thread and submit file in this forum.
 Symantec — https://submit.symantec.com/false_positive/ 
 ThreatTrack — http://www.threattracksecurity.com/resources/submissions.aspx 
 TotalDefense — Submit false positive to totaldefense@iyogi.net.
 TrendMicro — http://www.trendmicro.com/us/about-us/detection-reevaluation/index.html 
 TrendMicroHouseCall — http://esupport.trendmicro.com/solution/en-us/1037634.aspx 
 VirIT — http://www.tgsoft.it/italy/file_sospetti.asp 
 VirusBlokAda — Submit false positive to support-en@anti-virus.by
 Xvirus — http://www.mysecuritywin.com/submit.html 
 Zillya! — http://zillya.com/node/30 
 Zoner — http://www.zonerantivirus.cz/zaslani-vzorku-k-overeni

Джерело